Rıza est un nom propre turc qui peut faire référence à :

Étymologie 
Rıza est un dérivé turc du prénom persan  (persan: رضا).

Prénom 
Rıza est un prénom turc notamment porté par :
  (1953-), universitaire turc en droit commercial ;
 Rıza Tevfik Bölükbaşı (1869-1949), philosophe, poète et politicien turc ;
 Rıza Çalımbay (1963-), footballeur et entraîneur turc ;
 Rıza Doğan (1931-2004), lutteur turc de lutte gréco-romaine ;
 Rıza Kayaalp (1989-) lutteur gréco-romain turc ;
 Rıza Yıldırım (1987-), lutteur libre turc.
et aussi :
 , double prénom turc ;
 Mehmet Rıza Beğ, intendant du gouverneur d'Erevan et diplomate iranien ;
 Zeki Rıza Sporel (1898-1969), footballeur turc.

Patronyme 

 Ahmed Rıza (1859-1930), scientifique et homme politique ottoman ;
 Seyid Rıza (1863-1937), important pir et chef tribal kurde zaza qui a dirigé la révolte de Dersim contre l'armée turque ;

Homonymie de patronyme turc
Patronyme turc